

Солоновка — село, Бородуліхинський район, Абайська область
 Солоновка — село, Катон-Карагайський район, Східноказахстанська область

Солоновка — село, Волчихинський район, Алтайський край
 Солоновка — село, Новичихинський район, Алтайський край
 Солоновка — присілок, Омутинський район, Тюменська область
 Солоновка — село, Павловський район, Алтайський край
 Солоновка — село, Смоленський район, Алтайський край